Rostoka (ukrainisch ; russisch Ростока) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Rostoka (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Rostoka (Mukatschewo)

Siehe auch:
 Rostoky
 Rostok
 Roztoka
 Roztoky
 Rostock (Begriffsklärung)

uk:Розтока